Dame-Marie-les-Bois é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento de Indre-et-Loire. Estende-se por uma área de 8,91 km².

Demografia

Comunas de Indre-et-Loire